Trześń :

 Trześń (Mielec), localité polonaise du powiat de Mielec en voïvodie des Basses-Carpates.
 Trześń (Kolbuszowa), localité polonaise dans le powiat de Kolbuszowa.
 Trześń (Tarnobrzeg), localité polonaise de la gmina de Gorzyce,